Змагання в одиночному розряді тенісного турніру K-Mart International 1972 який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1972.

Керрі Мелвілл здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-3, 6-7, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Розмарі Казалс (фінал)
 Франсуаза Дюрр (1-ше коло)
 Карен Крантцке (1-ше коло)
 Керрі Мелвілл (Переможниця)

 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
 Валері зігенфусс (1-ше коло)
 Гелен Гурлей (чвертьфінал)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

1972